Dans le domaine de l'horticulture et du jardinage, on appelle communément « corbeille d'argent » ou « Alysse » plusieurs espèces de plantes tapissantes à fleurs blanches appartenant généralement à la famille des Brassicaceae et aux genres Arabis (certaines arabettes), Iberis, Cerastium et Thlaspi.

Ce sont des plantes à floraison printanière, utilisées principalement dans les rocailles et pour la confection de bordures.

Principales espèces cultivées sous le nom de « corbeille d'argent » :

 Arabis alpina subsp. alpina, l'arabette des Alpes
 Arabis alpina subsp. caucasica, l'arabette du Caucase
 Cerastium tomentosum, le céraiste cotonneux (celui-ci appartient à la famille des Caryophyllacées)
 Iberis sempervirens, l'ibéris toujours vert
 Lobularia maritima ou Alyssum maritimum, l'alysson maritime

La Corbeille d'argent à gros fruits, ou Alysse à gros fruits, est protégée sur tout le territoire français de métropole.

La Corbeille d'argent des Pyrénées (Hormathophylla pyrenaica) est une espèce endémique du mont Coronat, dans les Pyrénées.

Références 

Flore (nom vernaculaire)